Guzzetti ist der Familienname von:

 César Augusto Guzzetti (1925–1988), argentinischer Politiker
 Damiano Giulio Guzzetti MCCJ (* 1959), italienischer Geistlicher, katholischer von Moroto (Uganda)